Tamu puede referirse a:

 El Macizo Tamu, volcán submarino que es el más grande conocido en el planeta Tierra; o
Tamu o ,mejor escrito,  TAMU, sigla de  Transporte Aéreo Militar Uruguayo.